Петра Душкова (, , 27.05.1992) — чешская шашистка. Играет в русские, английские, международные и чешские шашки. Участница важнейших соревнований 10-х годов XXI века: Кубок мира по международным шашкам (2016, 2015), Кубок мира по чекерсу 2015, Кубок Европы по чекерсу (2015), Кубок мира по шашкам-64 (2014).

В 2018 году победила в Интерконтинентальном кубке среди женщин (зачёт Кубка мира для шашисток с рейтингом ниже 2050).

FMJD-id 18760

Ссылки 
 Профиль на сайте KNDB
 Профиль на сайте ФМЖД

Шашисты Чехии